U-57:

Немецкие подводные лодки 
 U-57 (1916)
 UB-57
 UC-57
 U-57 (1938)